Plaats in Indonesië
 Tanjung Raden (Danau Teluk), een plaats in het bestuurlijke gebied Jambi in de provincie Jambi
 Tanjung Raden (Limun), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi